Финал в личном многоборье среди мужчин на XXX Олимпийских играх состоялся 1 августа 2012 год. В финале за медали боролись 24 спортсмена. От одной сборной в финале могли выступать не более двух гимнастов.

Золото выиграл основной фаворит, чемпион мира в абсолютном первенстве 2009, 2010 и 2011 годов японец Кохэй Утимура. 4 годами ранее на Играх в Пекине Утимура был вторым. Для японских гимнастов это первая победа в абсолютном первенстве на Олимпийских играх с 1984 года и пятая за все годы. Марсель Нгуен — первый представитель Германии с 1936 года, которому удалось стать призёром Олимпийских игр в абсолютном первенстве.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр